Šárka Strachová (dekliški priimek Záhrobská), nekdanja češka alpska smučarka, * 11. februar 1985, Benecko, Češkoslovaška.

Bila je specialistka za slalom v katerem je dosegla bron na Olimpijskih igrah 2010 ter zlato, srebrno in dve bronasti medalji na svetovnih prvenstvih. V svetovnem pokalu je nastopala petnajst sezon med letoma 2002 in 2017 in skupno dosegla dve zmagi in še petnajst uvrstitev na stopničke. V skupnem seštevku svetovnega pokala se je najvišje uvrstila na deveto mesto leta 2007, v slalomskem seštevku pa na drugo mesto leta 2009.

Tudi njen brat Petr Záhrobský je alpski smučar.

Rezultati svetovnega pokala

Sezonske lestvice

Top 3

Zmage v evropskem pokalu

Češko državno prvenstvo

Rezultati svetovnih prvenstev

Rezultati mladinskih prvenstev

Rezultati olimpijskih iger 

Leta 2014 je bila nosilka zastave na olimpijskih igrah.

Sklici

Zunanje povezave 

 

Češki alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014